Huneke ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Huneke (* 1951), US-amerikanischer Mathematiker
 Ferdinand Huneke (1891–1966), deutscher Mediziner
 Hans-Werner Huneke (* 1955), deutscher Germanist